Prosopidia är ett släkte av fjärilar. Prosopidia ingår i familjen björnspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Björnspinnare
Prosopidia